Kristianstad (gemeente), een gemeente in Zweden
 Kristianstad (stad), de hoofdstad van deze gemeente